Edith Mitchill Prellwitz (1864-1944), peintre américaine,
  (1865-1940), peintre américain.
 
Patronyme anglais